Crusader, chevalier croisé en anglais, peut faire référence à :

Aéronautique 
 Cessna 303 Crusader, un avion de transport léger américain ;
 Vought F-8 Crusader, un avion de chasse américain ;
 Convair NB-36H, surnommé Crusader, avion d'essai.

Cinéma 
 Crusader, une série télévisée de 1955 réalisée par Leslie H. Martinson ;
 Crusader, un téléfilm de 2004.

Littérature 
 Crusader, un roman de 1999 de Sara Douglass ;
 Crusader, un personnage de l'univers Marvel.

Jeux 
 Crusader, une série de jeux vidéo ;
 Crusader Kings, une série de jeux vidéo ;
 Stronghold Crusader, un jeu vidéo sur PC.

Musique 
 Crusader est un album du chanteur irlandais Chris de Burgh sorti en 1979 ;
 Crusader est un album du groupe de heavy metal anglais Saxon sorti en 1984 ;
 Crusader, un groupe de Power metal originaire de Belgique (voir ici) ;
 The Crusaders, un groupe de jazz.

Militaire 
 Opération Crusader, une opération de la seconde guerre mondiale ;
 Crusader, un char de combat britannique de la seconde guerre mondiale.

Sport 
 Crusaders,  une franchise de néo-zélandaise de rugby à XV qui évolue en Super 14 ;
 Crusaders Rugby League, une équipe galloise de rugby à XIII qui évolue en Super League ;
 Crusaders Football Club, un club de football basé à Belfast en Irlande du Nord ;
 Crusaders de Cleveland, une ancienne équipe de hockey sur glace qui évoluait à Cleveland, Ohio dans l'Association Mondiale de Hockey de 1972 à 1976.

Voir aussi 
 , croisade en anglais ;
 

Homonymie de titre